Okey steht für:

 Okey (Spiel), Spiel aus der Rommé-Familie
 Jack Okey (1889–1963), US-amerikanischer Art-Director und Szenenbildner

Siehe auch:
 Okey Dokey, Album des Rappers Bligg (2005)
 O’Key, Warenhauskette in Russland
 Okay (Begriffsklärung)